Хосе Иберт Альберто Руис Васкес (; 25 мая 1987, Леон-де-лос-Альдама, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Веракрус».

Клубная карьера 
Руис начал профессиональную карьеру в клубе «Леон». 20 июля 2008 года в матче против «Леонес Негрос» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 26 февраля в поединке против «Леонес Негрос» Иберт забил свой первый гол за «львов». В 2011 году он полгода выступал за «Торос Неса». Летом того же года Руис перешёл в «Керетаро». 24 июля в матче против столичной «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере. 2 октября в поединке против «Гвадалахары» Иберт забил свой первый гол за «Керетаро».

В начале 2012 года Руис перешёл в «Чьяпас». 22 января в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за новую команду. Сыграв за клуб всего семь матчей Иберт покинул ягуаров.

Летом 2012 года Руис подписал контракт с «Монаркас Морелия». 28 июля в матче против «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. 1 ноября 2014 года в поединке против «Монтеррея» Иберт забил свой первый гол за «Монаркас Морелия». В том же году он стал обладателем Кубка Мексики. В начале 2016 года Руис на правах аренды перешёл в УНАМ Пумас. 31 января в матче против «Атлас» он дебютировал за «пум». 18 марта в поединке Кубка Либертадорес против эквадорского «Депортиво Тачира» Иберт забил свой первый гол за команду. Летом 2016 года Руис на правах аренды вернулся в «Чьяпас» на правах аренды.

Достижения 

Командные

 «Монаркас Морелия»
 Обладатель Кубка Мексики — Клаусура 2014
 Обладатель Суперкубка Мексики — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Леонес Негрос»
Игроки ФК «Веракрус»